Сидни Прескотт () — героиня из серии фильмов «Крик», появляющаяся в пяти её частях, роль которой исполняет канадская актриса Нив Кэмпбелл. Во всех фильмах киносерии её преследует маньяк по прозвищу Призрачное лицо, убивающий близких девушки, чтобы, раскрыв перед ней свою личность в финале картины, сразиться с ней. Она изображена как интеллектуальная, находчивая молодая женщина, которая постепенно становится сильной личностью, хотя испытывает постоянное присутствие зла в своей жизни, из-за чего один из персонажей «Крика 4» называет её «Ангелом смерти», поскольку вокруг неё умирают все, но не она сама. Кэмпбелл возвращается в «Крике 4», мировая премьера которого состоялась 13 апреля 2011 года.

В русском официальном кинопрокате второго, третьего и четвёртого фильмов героиню дублирует актриса Татьяна Весёлкина, в пятой картине — актриса Елена Шульман.

Биография

События фильмов 

После того, как отец Билли Лумиса (Скит Ульрих) заводит роман с матерью Сидни Прескотт, Морин, и его родители разводятся, безумный подросток вместе со своим другом Стью Мэйхером (Мэттью Лиллард) убивает её. Подставляют они её новую любовь Коттона Уири (Лив Шрайбер). Год спустя Билли находится в отношениях с ничего не подозревающей Сидни. На годовщину их первого убийства Билли и Стью планируют новые, вдохновляясь своими любимыми фильмами ужасов и одеваясь в чёрный халат и маску призрака. После преследования изголодавшейся по славе журналисткой Гейл Уэзерс (Кортни Кокс), а также став свидетелем нескольких убийств, Сидни встречается с разоблачёнными убийцами лицом к лицу, которые оказываются её друзьями Билли и Стью. В кровавой финальной сцене Сидни выживает, и с помощью Гейл убивает их. После прибытия полиции она выходит из дома — героиня наконец оказывается в полной безопасности от невменяемых убийц.

Через два года после событий «Крика» вокруг Сидни Прескотт начинают происходить новые убийства, похожие на старые. В ужасе от смерти своего сына Билли миссис Лумис (Лори Меткалф) выдаёт себя за журналистку и преследует Сидни, начиная череду убийств в колледже, где та учится. В этом ей помогает сумасшедший любитель фильмов Микки Алтьери (Тимоти Олифант). Когда Сидни спрашивает миссис Лумис о мотивах, та отвечает, что «ей движет добрая жажда мести» за убийство Билли. До этого Микки говорит, что в суде будет во всём обвинять кино. В конце концов Коттон убивает миссис Лумис, а Сидни с Гейл убивают Микки. Сидни ещё раз переживает ужасные события, которые, как ей кажется, преследуют её.

За два года до встречи с отцом Сидни её мать работала актрисой (под псевдонимом Рина Рейнольдс) и снялась в сериях дешёвых фильмов ужасов режиссёра Джона Милтона (Ланс Хенриксен), который заманил будущую миссис Прескотт в свой дом на одну ночь и вместе со своими друзьями изнасиловал её. В результате она забеременела, родила сына, Романа Бриджера (Скотт Фоули), и, прежде чем вернуться в Вудсборо, Калифорнию, оставила его в Голливуде, где её терзало и преследовало собственное прошлое. Когда Роман попытался связаться с Морин, она сказала, что Сидни — её единственная дочь, грубо отвергла сына и окончательно толкнула его на край безумия. Впоследствии, жаждущий мести, он манипулирует Билли Лумисом с целью убийства Морин, сообщив тому, что у неё роман с его отцом. Он также даёт Билли ценные указания (например, завести партнёра, чтобы сдать его полиции, если тот попадётся). Таким образом, именно Роман ответственен за события первых двух фильмов. В конце он убивает Милтона, а в борьбе с Сидни умирает, хотя перед его смертью они оба на мгновение ощущают глубинную связь. Трилогия заканчивается на оптимистичной ноте: Сидни, ранее прятавшаяся от своих страхов в лесном домике со множеством замков, смотрит на открытую дверь своего дома с улыбкой, осознавая, что теперь ей не нужно больше бояться.

Прошло 10 лет после кровавой резни в Голливуде. Сидни, ставшая в Вудсборо местной звездой, возвращается в родной город, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых памяти погибших, а также в рамках промоакции по продвижению автобиографии «Из темноты». Также, в то время как молодёжь в Вудсборо отмечает десятилетие печально известных событий, кто-то начинает новую серию убийств, постепенно подбираясь всё ближе к Сидни. Супруги Гейл Уэзерс и теперь уже шериф Дьюи Райли (Дэвид Аркетт), помогавшие ей со времён самых первых убийств, начинают собственное расследование. Выясняется, что убийцы — кузина Сидни, Джилл Робертс (Эмма Робертс), и фанат ужастиков, Чарли Уокер (Рори Калкин). Позже Джилл убивает его и вместе с Сидни попадает в больницу, где между ними происходит ожесточённая схватка. Не без помощи Гейл, Дьюи и помощника шерифа Джуди Хикс (Марли Шелтон) Сидни пускает в голову Джилл электрический заряд в 360 вольт с помощью дефибриллятора, а затем стреляет ей в грудь.

Спустя 10 лет после кровавой бойни, устроенной Джилл, Сидни получает звонок от Дьюи — кто-то в маске Призрачного лица напал на местную школьницу Тару (Дженна Ортега), а затем и на её друзей. Сидни возвращается в Вудсборо, где маньяк уже начал охоту, в результате которой погибает Дьюи. Как только Сидни узнаёт о смерти друга, она сразу же мчится на подмогу Гейл, также вернувшейся в родной город бывшего мужа, которая не успевает прийти в себя после случившегося. Она предлагает Саманте Карпентер (Мелисса Баррера) — старшей сестре Тары и главной героине фильма, оказавшейся тайным ребёнком Билли Лумиса, — поймать и уничтожить убийц. Сэм отказывает им и решает покинуть Вудсборо вместе с Тарой и своим парнем Ричи (Джек Куэйд). Сидни предупреждает Сэм, что она не может никому верить. В поисках ингалятора для Тары, Сэм и Ричи заезжают на вечеринку в дом подруги Тары, Эмбер (Майки Мэдисон). Сидни и Гейл следуют за ними. Эмбер живёт в доме Стью, в котором произошли убийства в финале первого фильма. Тут начинается резня, в ходя которой выясняется, что «Призрачным лицом» были Эмбер и Ричи — они пытаются убить оставшихся в живых, но Сидни, Гейл, Сэм и Тара объединяются, чтобы дать отпор убийцам и завершить серию кровавых смертей. В закрывающей сцене Сидни и Гейл сидят у кареты скорой помощи, понимая, что гибель Дьюи не была напрасной.

Личная жизнь 
В первом фильме Сидни встречается с одноклассником Билли Лумисом. Их отношения не заходят дальше поцелуев, и лишь ближе к финалу картины девушка решается на близость со своим другом. После этого происходит развязка истории, и выясняется, что Билли был одним из убийц, преследовавших Сидни.

В колледже у Сидни начинается роман со студентом Дереком Фельдманом (Джерри О’Коннелл), который в знак любви дарит ей кулон своего студенческого братства. На протяжении картины Сидни мучают сомнения, она боится ошибиться в Дереке, как это произошло с Билли. В финале фильма Дерека убивает Микки, который сначала пытается выставить его как своего сообщника. Но перед смертью Дерек успевает сказать Сидни, что никогда бы не причинил ей вреда.

В третьем фильме Сидни не состоит в отношениях, но носит на шее цепочку Дерека. Она знакомится с детективом Марком Кинкейдом (Патрик Демпси), который в конце фильма представлен таким же близким другом Сид, как Гейл и Дьюи.

Сюжет четвёртого фильма не раскрывает никаких деталей личной жизни Сидни. На момент действия пятого фильма Сидни замужем за Марком и имеет от него двух детей — хотя персонаж упоминается в фильме просто как «Марк», студия подтвердила, что это именно Марк Кинкейд. Развитие отношений Сидни и Марка должно было быть показано в четвёртом фильме, однако его персонаж был вычеркнут из сценария, поскольку исполнитель роли Патрик Демпси был занят на съёмках других проектов.

Кастинг 
Изначально роль Сидни Прескотт предназначалась Дрю Бэрримор — актриса прочитала сценарий и заинтересовалась проектом ещё до того, как был назначен режиссёр. Когда в проекте оказался Уэс Крейвен, он отметил, что хотел, чтобы она участвовала в съёмках, так как её имя могло привлечь других именитых актёров к работе над фильмом. Однако, когда съёмки начались, стало понятно, что рабочий график актрисы не позволит ей сняться в главной роли, но, желая продолжить съёмки, она согласилась на маленькую роль Кейси Бейкер, которая умирает в начале фильма, — съёмки её сцен заняли всего 5 дней. После этого на роль Сидни проходили прослушивание Мелисса Джоан Харт, Мелани Лински, Эй Джей Лангер (она даже проходила скрин-тест), Мелинда Кларк, Алисия Уитт и Бриттани Мёрфи. Кроме того, роль была предложена Риз Уизерспун и фаворитке Кевина Уильямсона Молли Рингуолд, но Уизерспун отказалась, а Рингуолд, которой тогда было уже 27 лет, посчитала, что не сможет сыграть подростка. В итоге, роль получила канадская актриса Нив Кэмпбелл, которую Уэс увидел в телесериале «Вечеринка на пятерых» — по мнению режиссёра, она могла «достоверно сыграть невинность и справиться с физически и эмоционально тяжёлой ролью». Хотя Кэмпбелл сомневалась в предложенной ей роли, так как до начала съёмок «Крика» снялась в другом ужастике — «Колдовство» 1996 года — и не хотела возвращаться к этому жанру, она всё же согласилась на роль Сидни, поскольку это была первая главная роль в её карьере. Нив сказала: «Сидни — удивительный персонаж, независимо от жанра фильма». Кроме того, Кэмпбелл и её партнёр по экрану Скит Уильрих вместе снялись в том же «Колдовстве», что помогло создать правильную «химию» между персонажами Сидни и Билли Лумиса.

Кевин Уильямсон был подписан на участие в работе над двумя возможными сиквелами, а Кэмпбелл подписала контракт на съёмки «Крика 2», так как на тот момент было уже известно, что Сидни гарантированно будет одной из выживших первого фильма. Однако во время съёмок актриса столкнулась с небольшими трудностями из-за конфликта графика работы с сериалом «Вечеринка на пятерых», потому что на тот момент она всё ещё исполняла в нём главную роль.

По словам Крэйвена, получить согласие актёров на участие в третьей части не составило большого труда, однако рабочий график сериала «Вечеринка для пятерых» а также трёх других проектов, в которых снималась Нив Кэмпбелл, стали небольшим препятствием на пути создателей трилогии. В итоге, она могла уделить съёмкам в картине лишь 20 дней, что послужило причиной того, что экранное время актрисы в третьем фильме значительно меньше, чем в предыдущих частях, а основное повествование было сфокусировано на Дьюи (Дэвид Аркетт) и Гейл (Кортни Кокс).

Когда, спустя 10 лет после выпуска последней части, было объявлено о проекте фильма «Крик 4», Нив отказывалась вернуться в продолжение, в результате чего сценарий писался с расчётом на то, что в центре событий окажутся персонажи Гейл и Дьюи. Однако в сентябре 2009 года была подтверждена информация, что актриса дала своё официальное согласие на съёмки в новом фильме. В ранней версии сценария Кевина Уильямсона в открывающей сцене Сидни убивал маньяк, однако такой ход не понравился Бобу Вайнштейну, и сюжет был переписан таким образом, что Сидни вновь стала главной героиней.

6 мая 2020 года Нив Кэмпбелл рассказала, что с ней велись переговоры о возвращении к роли Сидни Прескотт..

Признание

Критика 
Джон Муир, автор книги «Wes Craven: The Art of Horror» оценил работу, которую проделали сценаристы над развитием персонажа Сидни, назвав её одной из самых любимых героинь в кино.

Роджер Эберт раскритиковал в фильме «Крик 3» работу всего актёрского состава, выделив лишь Нив Кэмпбелл: «Камера любит эту девочку. У неё есть потенциал настоящей звезды, и однажды она будет хихикать над этим обзором для AFI».

Гарри Ноулс с сайта «Ain’t It Cool News» наоборот считает игру актрисы в «Крике 3» никудышной: «В ней нет крутизны. В ней нет таланта. В ней нет харизмы».

Брайан Инк и Адам Свидерси с ресурса «UGO Networks» включили Нив Кэмпбелл в свой список «Королев крика», отдав актрисе 8-ое место за исполнение роли Сидни, отметив, что «в 1990-х Кэмпбелл была номером один!».

Портал «ScreenRant» поставил Сидни Прескотт на 1-е место в списке «10 лучших последних девушек в фильмах ужасов».

Награды 
В 1997 году роль принесла Кэмпбелл премию «Saturn Award» в номинации «Лучшая актриса» и номинацию на «MTV Movie Awards» за лучшее исполнение женской роли. В 1998 году номинация на «MTV Movie Awards» увенчалась успехом за роль в сиквеле, также актриса вновь получила номинацию на премию «Saturn Award», но уступила её Джоди Фостер за фильм «Контакт». В 2000 году Нив получила третью и последнюю номинацию от MTV за роль Сидни в «Крике 3», но премию получила Сара Мишель Геллар за «Жестокие игры».

Пародии 
Персонаж был спародирован актрисой Анной Фэрис в серии фильмов «Очень страшное кино», задуманных как пародия на фильмы ужасов. Сюжетной основой для первого фильма послужили события «Крика» и триллера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Героиню Фэрис зовут Синди Кэмпбелл («Синди» — имя «Сидни», где поменялись местами две буквы, а фамилия персонажа — фамилия актрисы Нив Кэмпбелл). В остальных трёх фильмах образ Синди пародирует главных женских персонажей различных фильмов, высмеивающихся в картинах серии.

В 2022 Нив Кэмпбелл снялась в социальной рекламе организации «Американский Красный Крест», где сыграла безымянного персонажа фильма ужасов, похожего на Сидни Прескотт, и призывала американцев сдавать донорскую кровь.

Примечания

См. также 

 Эмма Дюваль
 Гейл Уэзерс
 Лори Строуд
 Нэнси Томпсон
 Кирби Рид
 Final Girl
 Королева крика

Ссылки 
 Сидни Прескотт на Horror Film Wiki

Вымышленные женщины
Персонажи фильмов
Персонажи фильмов ужасов
Вымышленные братоубийцы
Вымышленные отшельники
Вымышленные писатели
Последние девушки
Персонажи кинофраншизы «Крик»